Batalne (în ) este localitatea de reședință a comunei Batalne din raionul Lenine, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Batalne era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%), ucraineană (%) și armeană (%).

Note 

Batalne, Batalne
Batalne, Batalne, Lenine
Batalne, Batalne, Lenine, Crimeea